Таргим () — древний город в Ингушетии. Расположен в Джейрахском районе. Ныне покинутое селение, административно входит в сельское поселение Гули.

На территории города-поселения имеется архитектурный комплекс «Таргим», представленный множеством исторических объектов: древние циклопические жилища башенного типа, 4 боевые башни, 2 — полубоевые и более 20 жилых башен, а также 19 склеповых могильников, 2 мавзолея и 5 cвятилищ. В настоящее время данные объекты ингушской архитектуры и вся территория поселения входят в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и находятся под охраной государства.

Название 
Некоторые исследователи связывают название Таргима с легендарным Таргамосом. По версии А. С. Сулейманова «ТӀаргам» означает «щит».

География 
Расположен на юге Ингушетии недалеко от границы с Грузией, на правом берегу реки Ассы в Таргимской котловине. Высота над уровнем моря: 1080 м. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — Эгикал, на юге-западе — Хамхи, на юге — Гурети, на западе Бархане.

История 

На территории Таргима зафиксированы остатки мегалитических циклопических жилищ датируемые II-I тыс. до н. э. По преданию мощные замковые крепости Таргим, Эгикал и Хамхи в долине Гӏалгӏай Коашке («Галгайские дворы») основаны тремя братьями — сыновьями легендарного Аьлби-ерда (в других источниках Га). Самым младшим из них был Таргим (Тӏаргам), который поселился за рекой Асса. В позднем Средневековье Таргим территориально входил в Хамхинский шахар.

Из Таргима произошли следующие ингушские фамилии: Мальсаговы, Плиевы, Бековы, Арчаковы, Горбаковы, Оскановы, Озиевы, Гойговы, Угурчиевы, Тимурзиевы, Султыговы, Тутаевы, Гайсановы, Погоровы, Умаровы, Ганижевы, Эльдиевы, Медовы, Чемхильговы, Ганиевы, Гамкартиевы, Кодзоевы, Хабриевы, Джугутхановы, Эжиевы, Арсамаковы, Актемировы, Бязиевы, Наурузовы, Татиевы, Чариевы, Бахматовы, Алмазовы, Чапановы, Чабиевы, Бараковы, Гасаровы, Гатиевы, Тазиевы, Бакаевы, Ямиевы, Видиговы.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Коды ОКАТО — Джейрахский район Республика Ингушетия
Сайт башенного комплекса "Таргим", статьи, гостиницы и кафе неподалёку

Литература 
 
 
 
 «ОЧЕРКИ ЭТНОГРАФИИ ГОРНОЙ ИНГУШЕТИИ», Издательство «МЕЦНИЕРЕБА» Тбилиси 1968г
 

Населённые пункты Джейрахского района
Древние города